est un genre d'oiseaux de la famille des .

Liste d'espèces 
Selon  :
  Bangs, 1898 – Râle de Colombie
  (P.L. Sclater, 1867) – Râle à bec peint

Annexes

Références taxinomiques

Liens externes

Notes et références 

Rallidae